Linia elektroenergetyczna napowietrzna
 Linia telekomunikacyjna napowietrzna